Anne-Marie Bauduin (née en 1972), gymnaste artistique française
Isabelle Bauduin (née en 1968), footballeuse française
Louis Jules Bauduin (1819-1878), général français
Jacques Bauduin, journaliste et homme politique belge
Pierre Bauduin (né en 1964), historien français
Pierre François Bauduin (1768-1815), général français
René Bauduin (1905-2007), militaire et résistant belge